Про́нський — польське і українське прізвище.

Відомі носії:
 Семен (Фридерик) Пронський ( 1555) — князь, військовий і державний діяч українських земель Великого князівства Литовського
 Андрій Пронський (Андрій Глібович Пронський) ( 1556/1557) — князь, військовий і державний діяч українських земель Великого князівства Литовського
 Олександр (Фридерик) Семенович Пронський (бл. 1550 — бл. 1595/1600) — князь, державний діяч Великого князівства Литовського
 Пронський Роман Леонідович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Пронські — князі, гілка Рюриковичів. Володіли Пронськом.